

Patronyme 

 Anna Morandi (1714–1774), anatomiste italienne ;
 Bruno Morandi (1959 -), photographe français ;
 Dante Morandi (1958-), coureur cycliste italien;
 Fabrício Morandi (1981-), coureur cycliste brésilien ;
 Gianni Morandi (1944-), chanteur italien ;
 Giorgio Morandi (1890-1964), peintre italien ;
 Giovanni Maria Morandi (1622-1717), peintre italien ;
 Giuseppe Morandi (1894–1977), pilote automobile italien ;
 Léonard Morandi (1914-2007), architecte franco-suisse ;
 Matteo Morandi (1981-), gymnaste italien ;
 Maurício Morandi (1981-), coureur cycliste brésilien ;
 Riccardo Morandi (1902-1989), ingénieur civil italien ;
 Rosa Morandi (1782-1824), soprano italienne.

Toponyme 

 Grizzana Morandi, commune de la métropole de Bologne, en Italie ;
 Pont Morandi,  viaduc autoroutier situé à Gênes qui s'est partiellement effondré le ;
 Ponte Morandi, pont routier situé en Toscane à Vagli Sotto.

Autre 
 Morandi, duo roumain de dance-pop créé en 2004 à Bucarest par Marius Moga (chant) et Andrei Ropcea (production).